Die Mittelrheinliga 2009/10 war die 64. Spielzeit der höchsten Spielklasse im Fußball-Verband Mittelrhein. Sie war eine Ligenebene unterhalb der NRW-Liga angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison war keine Mannschaft aus der NRW-Liga abgestiegen. Aus den Landesligen kamen die vier Aufsteiger Germania Dürwiß (Wiederaufstieg nach zwei Spielzeiten), SSV Bergneustadt, Viktoria Arnoldsweiler und SV Wachtberg (alle drei erstmals in der Mittelrheinliga) hinzu.

Sieger wurde zum zweiten Mal der FC Wegberg-Beeck, der damit nach vier Spielzeiten wieder in die NRW-Liga zurückkehrte.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten drei Plätzen absteigen. Der SCB Viktoria Köln stieg erstmals in seiner Vereinsgeschichte aus der Mittelrheinliga ab, der VfL Rheinbach verließ die Liga 18 Jahre nach seinem Aufstieg. Der GFC Düren 09 hatte seine Mannschaft während der Saison zurückgezogen und stieg nach neun Jahren wieder ab.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 
 

2009
Fußballsaison 2009/10